Dombrot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dombrot-sur-Vair, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Dombrot-le-Sec, departementet Vosges i regionen Grand Est,